Storkau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Storkau, Tangermünde – ort, Tangermünde, Sachsen-Anhalt, 
 Storkau, Weißenfels – ort, Weißenfels, Sachsen-Anhalt,